Heiligenhof steht für:

 Heiligenhof, Hof in Gütenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Heiligenhof (Kressbronn), Ortsteil von Kressbronn, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Heiligenhof, Hof in Pflugfelden, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Heiligenhof (Bad Kissingen), Bildungsstätte in Bad Kissingen, Bayern
 Der Heiligenhof, Roman von Hermann Stehr (1918)